Il doppio del Bausch & Lomb Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Mara Santangelo e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.Bethanie Mattek e Vladimíra Uhlířová hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Viktoryja Azaranka e E Vesnina

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (primo turno)
 Chan Yung Jan /  Chuang Chia-jung (quarti)

 Dinara Safina /  Ágnes Szávay (quarti) 
 Peng Shuai /  Sun Tiantian (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Bausch & Lomb Championships 2008